El nombre pilpilén hace referencia principalmente en Chile a tres especies aves del género Haematopus:

El pilpilén propiamente dicho (Haematopus palliatus), conocido internacionalmente como ostrero común americano u ostrero pío americano.
El pilpilén austral u overo (Haematopus leucopodus), también llamado filfil, y conocido internacionalmente como ostrero magallánico.
El pilpilén negro (Haematopus ater), también llamado tiratira, y conocido internacionalmente como ostrero negro suramericano.